Malínivka (en ucraniano: Мали́нівка; en ruso: Малиновка) es un poblado del raión de Sloviansk, en el óblast de Donetsk, Ucrania. En 2001 tenía 539 habitantes, según el censo de población.

Referencias 

Localidades del óblast de Donetsk